Datil hat folgende Bedeutungen:

 ein Ort in New Mexico, siehe Datil (New Mexico)
 ein Raketenstartplatz in den Vereinigten Staaten, siehe Datil (Raketenstartplatz)